Capitaniato
 Palazzo del Capitaniato
 Piazza Capitaniato